Премия «Оскар» за лучшую режиссуру () — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно лучшему режиссёру. Номинацию на премию осуществляет Гильдия режиссёров, а победителя определяют все члены Академии. Всего с 1929 года, то есть с первой церемонии вручения «Оскаров», 61 режиссёру досталась 81 статуэтка. При этом на первой церемонии было вручено два приза (за работу в жанрах драма и комедия), однако со следующего года это разделение было устранено. На 34-й (1962) и 80-й (2008) церемониях премия была вручена двум режиссёрам. Чаще всего эту премию получает режиссёр, чья картина получила премию «За лучший фильм».

Список лауреатов и номинантов

1929—1930

1931—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Рекорды

См. также
 Премия BAFTA за лучшую режиссуру
 Премия «Выбор критиков» за лучшую режиссуру
 Премия Гильдии режиссёров Америки за лучшую режиссуру — Художественный фильм
 Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
 Премия «Независимый дух» лучшему режиссёру

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» на официальном сайте киноакадемии: 1929 , 1930 (I) , 1930 (II) , 1931 , 1932 , 1934 , 1935 , 1936 , 1937 , 1938 , 1939 , 1940 , 1941 , 1942 , 1943 , 1944 , 1945 , 1946 , 1947 , 1948 , 1949 , 1950 , 1951 , 1952 , 1953 , 1954 , 1955 , 1956 , 1957 , 1958 , 1959 , 1960 , 1961 , 1962 , 1963 , 1964 , 1965 , 1966 , 1967 , 1968 , 1969 , 1970 , 1971 , 1972 , 1973 , 1974 , 1975 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 , 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 .
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучшую режиссуру в базе данных американской киноакадемии

Примечания 

Режиссура